Первая лига Югославии 1939/1940 () — 16-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1939/1940
Югославия
Югославия
1939 год в Югославии
1940 год в Югославии